Literatura
 Homem Invisível, romance autobiográfico de Ralph Ellison
 O Homem Invisível, romance de ficção científica de H. G. Wells

Cinema e TV
 O Homem Invisível (1933), adaptação do romance de Wells, com Claude Rains e Gloria Stuart
 O Homem Invisível (2020), nova adaptação do mesmo romance, com Elizabeth Moss
 The Invisible Man (telessérie de 1975), com David McCallum e Melinda O. Fee
 The Invisible Man (telessérie de 2000), com duas temporadas, exibida na década de 2000

Música
 The Invisible Man (canção), gravada por Queen
 Invisible Man (canção), gravada por 98 Degrees